Tuncay ist ein türkischer, überwiegend männlicher Vorname mit der Bedeutung „Bronzener Mond“. Eine seltener vorkommende, nur männliche Variante des Namens ist Tunçay.

Varianten 
 Tunç
 Tuncal
 Tuncalp
 Tuncel
 Tuncer
 Tunçal

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Tuncay Akça (* 1963), türkischer Schauspieler
 Tuncay Akdoğan (1959–2004), alevitisch-türkischer Sänger
 Tuncay Aksoy (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Tuncay Gary (* 1971), deutscher Schauspieler und Dichter
 Tuncay Kılıç (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Tunçay Kulaoğlu (* 1966), deutschtürkischer Filmemacher und Autor
 Tuncay Mesçi (* 1947), türkischer Fußballspieler
 Tuncay Nadaroğlu (* 1974), türkischer Fußballspieler
 Tuncay Özer (* 1968), türkischer Lyriker
 Tuncay Özkan (* 1966), türkischer Journalist und Politiker
 Tuncay Şanlı (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Tuncay Soyak (* 1959), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Tuncay Süren (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Tuncay Temeller (* 1948), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Tuncay Yılmaz (* 19**), türkischer Violinist

Familienname 
 Fevzi Tuncay (* 1977), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Türkischer Personenname